Нарично — название населённых пунктов в России:

 Нарично — деревня в Можайском районе Московской области.
 Нарично — деревня в Невельском районе Псковской области.